Castex kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Eduardo Castex, kommunhuvudort, La Pampa,

Frankrike 

 Castex, Ariège, Midi-Pyrénées, 
 Castex, Gers, Midi-Pyrénées, 

Robotskapade Argentinaförgreningar